Yamana kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Playa Yamana, strand, 
 Yamana (kulle), 

Robotskapade Antarktisförgreningar